Albert Coady Wedemeyer, (1897 - 1989) un général de l'armée américaine.
 Maria von Wedemeyer, (1924 - 1977), informaticienne allemande, connue pour avoir été fiancée à Dietrich Bonhoeffer. 
 Albert Dunbar Wedemeyer, (1926 - 2006) un officier américain de la direction des opérations de la CIA ayant le grade de capitaine dans l'US Army.
 Clemens von Wedemeyer, (1974 -) un artiste allemand, auteur de vidéos, de films et d'installations.